L'expression espagnole San Bernardo ( en français) fait notamment référence à :

Toponyme

Argentine 
 San Bernardo, ville de la province du Chaco.

Bolivie 
 San Bernardo de Tarija.

Chili 
 San Bernardo (Chili).

Colombie 
 San Bernardo, dans le département de Cundinamarca ;
 San Bernardo, dans le département de Nariño ;
 l'archipel San Bernardo, au large de Carthagène des Indes.

Espagne 
 San Bernardo, station du métro de Madrid ;
 San Bernardo, station du métro de Séville.

Italie 
 Mont San Bernardo en Piémont ;
 Église San Bernardo alle Terme, une église de Rome.

Mexique 
 San Bernardo Tlamimilolpan : ville de l'État de Mexico ;
 Municipalité de San Bernardo ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Autres 
 Station de sports d'hiver Espace San Bernardo (France-Italie).